Гу́го фон Поль (; 25 августа 1855 — 22 февраля 1916) — германский военный деятель, адмирал. Командующий германским Флотом Открытого Моря в ходе Первой мировой войны, с февраля 1915 года по январь 1916 года. Сторонник осторожных действий надводного флота.

По воспоминаниям гросс-адмирала Тирпица 7 ноября 1914 года фон Поль начал разработку декларации блокады подводным флотом всего побережья Великобритании и Ирландии

В январе 1916 года адмирал Гуго фон Поль по причине серьёзной болезни (рак печени) передал пост адмиралу Рейнхарду Шееру, а месяц спустя умер.

Награды 
 Орден Красного орла 1-го класса с дубовыми листьями и мечами на кольце (Королевство Пруссия)
 Орден Короны 1-го класса с мечами на кольце (Королевство Пруссия)
 Крест «За выслугу лет» (25 лет выслуги) (Королевство Пруссия)
 Железный крест (1914) 2-го и 1-го класса (Королевство Пруссия)
 Орден Филиппа Великодушного командорский крест 2-го класса (Великое герцогство Гессен)
 Орден Грифона большой крест (Великое герцогство Мекленбург-Шверин)
 Орден Белого сокола большой крест (Великое герцогство Саксен-Веймар-Эйзенах)
 Орден Данеброг командорский крест 1-го класса (Королевство Дания)
 Орден Почётного легиона офицерский крест (Франция)
 Орден Бани кавалер военного класса (Великобритания)
 Орден Священного сокровища 3-го класса (Японская империя)
 Орден Святого Олафа командорский крест (Королевство Норвегия)
 Австрийский орден Леопольда большой крест (Австро-Венгрия)
 Орден Железной короны 2-го класса за военные заслуги (Австро-Венгрия)
 Ависский орден командорский крест (Королевство Португалия)
 Орден Меча командорский крест 1 класса (Королевство Швеция)

Примечания 

Адмиралы кайзерлихмарине
Адмиралы Первой мировой войны
Военачальники Первой мировой войны (Германия)